Корпус армейской авиации () — род войск Британской армии, соответствующий авиации сухопутных войск. Образован в 1942 году во время Второй мировой войны путём объединения различных воздушных частей Британской армии. В наши дни насчитывает восемь полков (семь регулярных и один резервный), четыре отдельных звена и две отдельных эскадрильи, которые поддерживают Британскую армию в операциях. Базируются в Великобритании, Брунее, Канаде и Германии. Некоторые эскадрильи обеспечивают поддержку с воздуха 16-й десантно-штурмовой бригаде при помощи . По уровню важности находится ниже Особой воздушной службы и выше .

История

1942—1949 

В XIX веке британцы стали впервые использовать наблюдательные аэростаты и монгольферы. В 1911 году был основан  Корпуса королевских инженеров — первое подразделение, на вооружении которого были летательные аппараты тяжелее воздуха. В 1912 году он был расширен до Военного крыла Королевского лётного корпуса и участвовал в Первой мировой войне. 1 апреля 1918 года батальон объединился с Авиационной службой королевских ВМС, и так были образованы Королевские военно-воздушные силы Великобритании. В межвоенные годы Британская армия включала в свой состав эскадрильи ВВС для совместных действий.

В начале Второй мировой войны офицеры Королевского полка артиллерии с помощью сотрудников ВВС смогли запустить наблюдательный самолёт производства , который использовался 12 эскадрильями  (из них — три эскадрильи Королевских ВВС Канады) во многих миссиях на множестве театров военных действий. Собственно в 1942 году началось образование Корпуса армейской авиации по распоряжению Уинстона Черчилля. В состав корпуса вошли Полк пилотов планеров, несколько батальонов Парашютного полка), воздушно-десантных полков и эскадрилий Постов воздушного наблюдения. В 1944 году в состав корпуса вошёл полк Особой воздушной службы.

Одна из наиболее успешных операций Корпуса армейской авиации — операция «Дэдстик» и атака на мост Пегаса, которые произошли 6 июня 1944 года перед высадкой в Нормандии. После приземления трёх планеров пилоты присоединились к пехотным частям . Мост был захвачен за 10 минут, и в дальнейшем войска сдерживали многочисленные натиски немцев. На помощь пехоте пришли войска  под командованием Саймона Фрейзера и волынщика Билла Миллина, а также 3-й пехотной дивизии.

В 1949 году был расформирован Корпус армейской авиации: Особая воздушная служба стала независимой, а Парашютный полк и Полк пилотов планеров вошли в состав Корпуса пилотов планеров и парашютистов. Пилоты, управлявшие планерами, пересели за штурвалы самолётов и вошли в эскадрильи Постов воздушного наблюдения, которыми командовали и резервисты ВВС.

1957 — настоящее время 

В 1957 году Корпус пилотов планеров и парашютистов был переименован в Парашютный полк, а Полк пилотов планеров и Эскадрильи воздушного наблюдения объединились в Корпус армейской авиации. С 1970 года в каждой армейской бригаде была одна эскадрилья армейской авиации численностью 12 единиц. Основными единицами техники считались вертолёты общего назначения типа Westland Scout или Bell Sioux. В 1973 году вертолёты Sioux стали заменяться Westland Gazelle и вооружаться 68-мм ракетными установками SNEB с 1982 года (они применялись в Фолклендской войне). С 1978 года вертолёты Scout заменялись Westland Lynx, которые оказывали огневую поддержку благодаря наличию стрелков на борту.

В 1970-е годы обучение велось на вертолётах Bell Sioux, в 1980-е и 1990-е — на Westland Gazelle, в настоящее время ведётся на Eurocopter AS350 Squirrel. Разведку и связь осуществляли аппараты с неподвижным крылом типов Auster AOP.6 и AOP.9 и DHC-2 Beaver AL.1. С 1989 года используются как наблюдательные и лёгкие транспортные самолёты типов Britten-Norman Islander и Defender. Корпус использовал учебные самолёты DHC-1 Chipmunk T.10, которые были затем заменены в 1990-е годы на Slingsby T67 Firefly, а в 2010 году — на Grob Tutor.

Холодная война 
Во время Холодной войны большая часть Корпуса армейской авиации была сосредоточена в Германии и входила в Группу британских войск на Рейне. В конце 1989 года структура Корпуса армейской авиации была следующей:

 Корпус армейской авиации, 
 , , Детмольд, ФРГ (оперативное управление ) — расформировано к концу 1989 года
 , , Хильдесхайм, ФРГ (поддержка 1-й бронетанковой дивизии)
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7 (TOW))
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7 (TOW))
  (разведывательная, 12 вертолётов Gazelle AH.1)
 , , Зост, ФРГ (поддержка 3-й бронетанковой дивизии)
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7 (TOW))
  (разведывательная, 12 вертолётов Gazelle AH.1)
  (разведывательная, 12 вертолётов Gazelle AH.1)
 , , Детмольд, ФРГ (поддержка 4-й пехотной дивизии)
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7 (TOW))
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7 (TOW))
  (разведывательная, 12 вертолётов Gazelle AH.1)
 , , Великобритания — расформировано к концу 1989 года
 , , Великобритания (позже переименован в )
 , , Великобритания (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7, поддержка 2-й пехотной дивизии)
  (16 вертолётов Gazelle AH.1, поддержка )
  (разведывательное, 4 самолёта DHC-2 Beaver AOP)
 , , Великобритания
  (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7, поддержка 1-й пехотной бригады)
  (Территориальная армия, внутренние войска, 12 вертолётов Gazelle AH.1)
  (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , Колчестер, Великобритания (противотанковая, 4 вертолёта Gazelle AH.1, 12 вертолётов Lynx AH.7, поддержка 9-й пехотной бригады) — с июля 1990 года в составе 9-го полка Корпуса армейской авиации
 ,  (часть 24-й аэромобильной бригады)
  (лёгкая боевая эскадрилья вертолётов Lynx, 12 вертолётов Lynx AH.9) — с 1 января 1990 года
  (4 вертолёта Gazelle AH.1)
 Школа армейской авиации, , Великобритания
 , , Великобритания (оперативная учебная, 12 вертолётов Gazelle AH.1) — образована в 1989 году
 , , Великобритания (8 вертолётов Gazelle AH.1, 8 вертолётов Lynx AH.7)
 Школа рабочих (обучение наземного обслуживающего персонала)
 , , Гонконг (12 вертолётов Scout AH.1, поддержка , два вертолёта Scout AH.1 в составе )
 Звено C 660-й эскадрильи, , Сериа, Бруней (2 вертолёта Scout AH.1)
 , , Минден, ФРГ (разведывательная, 12 вертолётов Gazelle AH.1, поддержка )
 Испытательная эскадрилья, , Великобритания (12 вертолётов AH.1, подчиняется директору Корпуса армейской авиации) — 667-я испытательная эскадрилья с 1 апреля 1990 года
 , , Западный Берлин, ФРГ (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , Стирлинг-Лайнс, Херфорд, Великобритания (4 вертолёта A109A Hirundo, поддержка Особой воздушной службы)
 , , ФРГ (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , , Акротири и Декелия, Республика Кипр (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , , Белиз (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , , Канада (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка )
 , Никосия (4 вертолёта Gazelle AH.1, поддержка ВСООНК)

Война против терроризма 
С 2006 года основным ударным вертолётом Корпуса является Westland Apache AH.1. С 2006 года эти вертолёты участвуют в операции в Афганистане в составе контингента НАТО.

Современность

Личный состав 

Численность Корпуса армейской авиации составляет 2 тысячи человек его регулярного персонала (в том числе 500 офицеров). Также с Корпусом работают около 2600 человек из Королевского логистического корпуса и Корпуса королевских электриков и механиков, что доводит общую численность личного состава до 4600 человек. С октября 2011 года талисманом является белоголовый орлан Зефир ().

Техника 
На вооружении Корпуса армейской авиации есть летательные аппараты с неподвижным крылом и винтокрылые летательные аппараты. Используется та же , что и в британских ВВС и морской авиации. Используемые летательные аппараты с неподвижным крылом — Britten-Norman Islander AL1 и Britten-Norman Defender AL1/AL2/T3. Они обеспечивают функционирование связи, ограниченно используются для переброски личного состава. В качестве учебного используется Grob Tutor в 674-й учебной эскадрилье.

Винтокрылые летательные аппараты составляют подавляющую часть авиапарка Корпуса: это четыре типа вертолёта с несколькими подвариантами для разных функций и ролей. Обучение проходит в оборонной школе пилотов вертолётов в Шоубери. В школе работают гражданские и военные инструкторы, которые обучают курсантов лётному делу, полётам по приборам, навигации, полётам в формациях и командованию воздушным судном. Основными вертолётами Корпуса являются Bell 212HP AH1,, 
Eurocopter AS365N3 Dauphin II, Eurocopter Squirrel HT2, Westland Gazelle AH1, Westland Lynx AH9A и .

Всего в распоряжении Корпуса армейской авиации Британской армии в 2010-е годы числились следующие летательные аппараты:

Структура 

  (вертолёты Wildcat)
 
  (до августа 1947 — )
 
 
  (до ноября 1945 — )
 
  (, вертолёты Apache)
  (оперативная учебная с 2015 года)
 
 
  (, вертолёты Apache)
 
 
  (вертолёты Gazelle и Defender)
  (до сентября 1957 — )
  (до июля 1945 — )
  (в )
 
 
 
 
 
  (до июля 1946 — )
  (до июля 1946 — )

(Стирлинг-Лайнс)

Отдельные части 
  (Бруней)
  ()
  (Альберта, Канада)
  (часть )
  (лётные испытания)
  (Оборонная школа базового лётного обучения)
 Оркестр Корпуса армейской авиации
 Армейская лётная группа оценивания
 
 Вертолётная аэробатическая группа Blue Eagles
 Парашютная показательная группа

Опознавательные знаки 
На фюзеляжах самолётов и вертолётов армейской авиации Великобритании, наряду со стандартными опознавательными знаками военно-воздушных сил, наносится надпись ARMY (), обозначающая принадлежность к Британской армии (Сухопутным войскам).

Знаки различия 
Знаки различия соответствуют знакам Британской армии, звания почти полностью совпадают с аналогичными званиями Британской армии.

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Боевые почести 
Корпус армейской авиации классифицируется в Великобритании как род войск. У Корпуса есть, помимо собственной кокарды и собственных знамён, следующие :

 Normandy Landings 1944
 Merville Battery 1944
 Rhine 1945
 North West Europe 1944 - 45
 Sicily 1943
 Pegasus Bridge
 Arnhem 1944
 Southern France
 Falkland Islands 1982
 
 
 Al-Basrah
 Iraq 2003

См. также 
 Военно-воздушные силы Великобритании
 Авиация ВМФ Великобритании

Примечания

Литература 

 Farrar-Hockley, General Sir Anthony. The Army in the Air: The History of the Artmy Air Corps. Stroud, Gloucestershire, UK: Alan Sutton Publishing Ltd., 1994. .
 Halley, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918-1988. Tonbridge, Kent, UK: Air Britain (Historians) Ltd., 1988. .
 Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). .
 Mead, Peter. Soldiers in the Air: The Development of Army Flying. London: Ian Allan Ltd., 1967. 
 Parham Major General H.J. & Belfield E.M.G. Unarmed Into Battle: The Story of the Air Observation Post. Warren & son, for the Air O.P. Officers' Association, Winchester, 1956. (Second edition: Chippenham, Wiltshire, UK: Picton Publishing Ltd., 1986. )
 Rawlings, John D.R. Coastal, Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Jane's Publishing Company Ltd., 1982. .

Ссылки 

 Официальная страница Корпуса армейской авиации 
 School of Army Aviation 
 Army Air Corps Historic Aircraft Flight official webpage 
 The Blue Eagles – Army Air Corps Helicopter Display Team official webpage 
 The Silver Eagles – Army Air Corps Freefall Parachute Display Team official webpage 
 Army Air Corps group pool of images on Flickr 
 Army Air Corps in Germany private webpage 

Сухопутные войска Великобритании
Армейская авиация
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году